Saint-Constant (Cantal)
 Saint-Constant (Quebec)
 Saint-Projet-Saint-Constant